Ivan Šunjić (Zenica, 9 oktober 1996) is een Kroatisch voetballer die doorgaans als defensieve middenvelder speelt. Hij verruilde NK Lokomotiva in februari 2018 voor Dinamo Zagreb, dat hem het seizoen op huurbasis liet afmaken bij zijn oude club. Šunjić debuteerde in 2017 in het Kroatisch voetbalelftal.

Clubcarrière 
Šunjić speelde in de jeugdopleiding van Dinamo Zagreb. Hij debuteerde op 10 mei 2014 in het eerste elftal, in de 1. HNL tegen NK Istra 1961. Hij verruilde Zagreb in januari 2016 voor NK Lokomotiva. Hij kreeg op 13 maart 2016 zijn eerste basisplaats, in een competitieduel tegen Dinamo Zagreb. Verruilde deze club op 26 juli 2019 voor het in de championship uitkomende Birmingham City in Engeland

Clubstatistieken 

Bijgewerkt t/m 16 februari 2018

Interlandcarrière 
Šunjić speelde voor verschillende Kroatische nationale jeugdselecties. Hij nam met Kroatië –17 deel aan zowel het EK –17 als het WK –17 van 2013. Šunjić werd in 2017 aanvoerder van Kroatië –21. Hij debuteerde datzelfde jaar in het Kroatisch voetbalelftal.

Zie ook 
 Lijst van spelers van het Kroatische voetbalelftal
 Lijst van spelers van GNK Dinamo Zagreb

Referenties 

Bosnisch-Kroatisch persoon
Kroatisch voetballer